El Torneig de Taixkent 2017, oficialment conegut com a Tashkent Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 25 i el 30 de setembre de 2017 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La ucraïnesa Katerina Bondarenko va guanyar el segon títol del seu palmarès. La hongaresa Tímea Babos va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles. A causa dels retards acumulats per la pluja, Babos hagué de jugar cinc partits individuals i de dobles en els darrers dos dies.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017